Беллами Янг (; род. , Ашвилл) — американская актриса, известная благодаря своей роли первой леди/президента США Мэлли Грант в сериале ABC «Скандал» (2012—2018).

Жизнь и карьера 
Настоящее имя Беллами Янг — Эми Мария. Она родилась в Ашвилле, Северная Каролина и в 1987 году окончила среднюю школу, а в 1991 году — Йельский университет. После она начала карьеру в театре и в 1997 году выступала в бродвейском мюзикле «Жизнь». После она появилась в фильмах «Мы были солдатами» и «Миссия невыполнима 3», а также активно начала появляться на телевидении.

Янг появилась в нескольких десятках различных телесериалов на протяжении своей карьеры. Янг известна по роли Эллен Дарлинг в телесериале «Грязные мокрые деньги», где она снималась с 2007 по 2008 год, а также по периодическим ролям в сериалах «C.S.I.: Место преступления Майами», «Клиника» и «Мыслить как преступник».

Начиная с 2012 года, Янг играет роль первой леди США Мелли Грант в телесериале канала ABC «Скандал», созданном Шондой Раймс. Хотя она не была постоянным актёром, она появилась во всех эпизодах первого сезона, а со второго была повышена до регулярного статуса. Эта роль принесла ей похвалу от критиков и премию «Выбор телевизионных критиков» в 2014 году. В финальном, седьмом сезоне, персонаж Янг становится первой женщиной-президентом.

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Йельского университета
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Актрисы театра США
Киноактрисы США